Zerlina ist der Name

 einer Figur in Mozarts Oper Don Giovanni
 eines Asteroiden, siehe (531) Zerlina